Daniel Ewing puede referirse a:

 Daniel Ewing, actor australiano, más conocido por interpretar a Dillon en Power Rangers RPM.
 Daniel Ewing, baloncestista estadounidense que juega en el Asseco Prokom Gdynia de Polonia.